G 3/4 bezeichnet mehrere Baureihen von Dampflokomotiven:
 SBB G 3/4
 LD G 3/4
 Bayerische G 3/4 H
 Bayerische G 3/4 N, siehe Bayerische C VI

G 3/4 steht für:
ISO 228-Gewinde, siehe Whitworth-Gewinde